Tailwind steht für:
 Operation Tailwind, US-amerikanischer Militäreinsatz in Laos
 Tailwind Airlines, türkische Charterfluggesellschaft

Siehe auch:
 Rückenwind